Газель может означать:
 Газель — название некоторых видов полорогих парнокопытных животных рода газели, обитающих в Африке и Азии.
 Газель — строфа восточного стихосложения.
 «Газель» — марка автомобилей российского производства.
 «ГАЗель NEXT» — марка автомобилей российского производства.
 «ГАЗель City» — марка автобусов российского производства.
 «Газель» — чадский футбольный клуб из города Нджамена.
 «Газель» — французский многоцелевой вертолёт Sud-Aviation Gazelle.
 Фирма-газель (термин экономиста ) — компания с длительными высокими темпами роста.
 Газель, Марсель (1907—1969) — бельгийский пианист и музыкальный педагог.

См. также